

Cinema
 Idaho – serial cinematografico statunitense del 1925 diretto da Robert F. Hill
 Idaho – film statunitense del 1943 diretto da Joseph Kane

Geografia
 Idaho – stato degli Stati Uniti d'America
 Contea di Idaho – contea dell'Idaho
 Idaho City – città dell'Idaho

Altro
 Duncan Idaho – personaggio immaginario del Preludio a Dune e del Ciclo di Dune
 Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia (o IDAHO, acronimo di International Day Against Homophobia and Transphobia)